Jean-Louis Missika (1951), homme politique français ;
 Adrien Missika (1981), photographe français ;
 Dominique Missika, éditrice et historienne française.